Мя́хе () — микрорайон в районе Пирита города Таллина, столицы Эстонии.

География 
Расположен в восточной части Таллина. Граничит с микрорайонами Меривялья, Пирита, Клоостриметса и Лепику. С севера и востока граничит с волостью Виймси. Площадь — 2,82 км2.

Улицы 
Основные и самые протяжённые улицы микрорайона Мяхе: Астла, Мяхе, Рандвере, Пярнамяэ, Падрику, Раннику, Мугула, Астла.

Бо́льшая часть улиц микрорайона носит цветочные и растительные названия: Арника () — Арниковая, Выза () — Кустарниковая, Куммели () — Ромашковая, Куузику () — Ельниковая, Кяоканну () — Горицветовая, Лодьяпуу () — Калиновая, Леэдри () — Бузиновая, Лумикеллукезе () — Подснежниковая, Майкеллукезе () — Ландышевая, Лийлиа () — Лилиевая, Облика () — Щавелевая, Палдеръяни () — Валерьяновая, Паюстику () — Ивовая, Поэнги () — Пионовая, Приймула () — Первоцветовая, Юмика () — Васильковая, Ясмийни () — Жасминовая.

Общественный транспорт 
В Мяхе курсируют городские автобусы маршрутов № 8 и 38.

Население

История 
Основная часть микрорайона, земля бывшей деревни Лепику, была объединена с Таллином в 1945 году. Расположенная к северо-востоку от улицы Пярнамяэ теэ часть деревни Эйгрумяэ входит в состав столицы с 1958 года. 

Деревня Мяхе находилась в начале улицы Рандвере теэ, чьей правопреемницей на сегодняшний день является микрорайон Мяхе. Поселение на данном месте возникло уже в начале XVII века. В 1625 году данное поселение упоминается как свободный хутор Мяхэ. 

По состоянию на 30 июля 1920 года в состав Мяхе входило 11 хозяйств: хутор Мяхе, баня Мяхе, Вейдеманни, хутор Лаури, баня Лаури, семья Рооди, семья Карли, семья Куусику, семья Нымме, куртина и берёзовый лес. Численность населения составляла 59 человек. 

Своё название деревня получила, вероятно, по ручью Мяхе, и это название может происходить от эстонского слова mähk : mähe — «заболонь», «солодовый хлеб».

В 1937 году произошло дробление земель хутора Мяхе, на месте которого к концу 1930-х годов возникло 65 землевладений.

В 1955 году на месте нынешних садов Мяхе началось обустройство земель под скотные, покосные и посевные садовые участки. Недалеко от грунтовой дороги Китсасте земля была поделена на участки и распределена между гражданами, где вскоре появились грядки, фруктовые сады и декоративные насаждения. В это же время стали появляться и садовые домики, большинство которых по площади не превышало 20 м².

Микрорайон застроен в основном малоэтажными индивидуальными домами, значительную часть также занимают лесные насаждения.

Галерея

Примечания 

Районы Таллина